

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Sokołówka – część miasta Polanica-Zdrój
 Sokołówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol 
 Sokołówka – część wsi Skorczyce, w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Urzędów
 Sokołówka – kolonia w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek
 Sokołówka – część wsi Wólka Bachańska, w  woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Sokołówka – część wsi Sobienie Biskupie, w  woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Sobienie-Jeziory
 Sokołówka – część wsi Jacentów, w  woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Sokołówka – część wsi Krzyżówki, w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Sokołówka – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Miejscowości na Ukrainie

Inne 
 Sokołówka – rzeka w Łodzi
 Sokołówka – szczyt w Beskidzie Małym
 Sokołówka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Waliszcze

Zobacz też 
 Sokołówka-Kolonia

Przypisy